

Pojęcia 
 homofonia – fonetyczna tożsamość różnych znaków językowych
 homofonia – faktura w muzyce

W kulturze i sztuce 
 „Homofonia” – kompozycja Tomasza Sikorskiego na zespół instrumentalny: waltornie, trąbki, puzony, fortepian i gong (1968–1970)
 „Homofonia” – program telewizyjny o tematyce LGBT nadawany w stacji iTV (2006–2008)